«Проксима» () — французский драматический фильм режиссёра Алис Винокур, вышедший на экраны в 2019 году. Главную роль исполнила Ева Грин. 7 сентября 2019 года фильм был показан на кинофестивале в Торонто. Премьера в кинотеатрах Франции состоялась 27 ноября 2019 года.

Сюжет 
Астронавт из Франции Сара Лоро с юных лет грезит Космосом. Она проходит подготовку в России перед полётом на Международную космическую станцию с космодрома Байконур (Казахстан) в 2030 году. Кроме запредельных нагрузок ей предстоит справиться с эмоциями перед расставанием с дочерью, которая будет в разлуке с матерью около года, пока будет проходить миссия «Проксима».

В ролях

Съёмочный процесс 
Съёмки фильма проходили в нескольких учебных заведениях Европейского космического агентства, а также в российском Звёздном городке и в Казахстане.

Награды и номинации

Отзывы 
Фильм получил положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины 79 % положительных рецензий на основе 28 отзывов. На сайте Metacritic — 75 баллов из 100 на основе 6 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 Проксима на Box Office Mojo

Фильмы Франции 2019 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о космонавтах
Фильмы Алис Винокур